Vsevolod Ier de Kiev (v. 1030 - 1093), grand-prince de Kiev de la dynastie des Riourikides
 Vsevolod II de Kiev (v. 1104 - 1146), grand-prince de Kiev
 Vsevolod III Vladimirski (1154 - 1212), prince de Kiev